Gergely István (1877–1960) kertész, entomológus
 Gergely István (1906–1977) újságíró, szerkesztő
 Gergely István (1923–2016) közgazdász
 Gergely István (1926–1989) díszlet- és jelmez-tervező 
 Gergely István (1930–2021) Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, rektor
 Gergely István (1930–1980) agrárközgazdász, miniszterhelyettes
 Gergely István (1937) kertészmérnök, vízgazdálkodási szakmérnök
 Gergely István (1939–2008) erdélyi magyar képzőművész
 Gergely István, „Tiszti” (1955) erdélyi magyar pap, a Csibész Alapítvány létrehozója
 Gergely István (1965) orvos, költő
 Gergely István (1976) kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó

Jegyzetek